Тонгулах () — село в Горном улусе Якутии России. Входит в состав Малтанинского наслега. Большинство жителей якуты.
Население —  чел. () .

География 
Село расположено в центральной части Якутии, в долине реки Синяя.  

Расстояние до улусного центра — села Бердигестях —  115 км

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Малтанинский наслег.

Население

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство)

Транспорт  
Автомобильного сообщения нет.

Примечания

Ссылки 

	

Населённые пункты Горного улуса